Владивосто́кская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Во Владивостоке одноимённой с городом улицы нет.

Россия 
 Владивостокская улица — улица в Дальнереченске.
 Владивостокская улица — улица в Ижевске.
 Владивостокская улица — улица в Калининграде.
 Владивостокская улица — улица в Липецке.
 Владивостокская улица — улица в Находке.
 Владивостокская улица — улица в Новороссийске.
 Владивостокская улица — улица в Новосибирске.
 Владивостокская улица — улица в Оренбурге.
 Владивостокская улица — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Владивостокская улица — улица в Уфе.
 Владивостокская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Владивостокская улица — улица в Днепре.
 Владивостокская улица — улица в Донецке.
 Владивостокская улица — улица в Запорожье.
 Владивостокская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Владивостокская улица — улица в Алма-Ате.
 Владивостокская улица — улица в Усть-Каменогорске.

См. также 
 Владивостоковская улица (Омск).
 Владивостокское шоссе (Уссурийск).